Ansager (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Varde. 
 Ansager (plaats), plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Varde